Ка́гоц или ка́хоц () — пятый месяц древнеармянского календаря. Кагоц имел 30 дней, начинался 9 декабря и заканчивался 7 января. Название месяца происходит от слова «срывать» («քաղել»).

Кагоц приходился на пик зимы. Название месяца по традиции связано с именем древнеармянского бога грома и молнии Ваагна, носившего прозвище «вишапаках» (), т.е. «истребитель драконов» или «драконоборец». В то же время «ках» () переводится как «козерог». Кроме того, в армянском языке слово «ках» имеет ещё одно значение - «пора спаривания скотины».

Примечания 
 

Месяцы древнеармянского календаря